Tempo (von lateinisch tempus ‚Zeit‘) bedeutet:

 im Allgemeinen umgangssprachlich die Geschwindigkeit, genauer: Betrag der Geschwindigkeit, unabhängig von ihrer Richtung
 eine besonders hohe Geschwindigkeit im Besonderen, siehe Schnelligkeit
 Tempo (Fechten), Zeitdauer für die Ausführung einer einfachen Aktion
 Tempo (Marke), deutsche Marke für Papiertaschentücher
 von dem Markennamen abgeleitet: Papiertaschentuch
 Tempo (Musik), Geschwindigkeit musikalischer Vorgänge
 Tempo (Reiten), Gangmaß innerhalb einer der drei Grundgangarten
 Tempo (Schach), Zeitmaß im Schachspiel
 Tempo (Schriftart), eine Schriftart (1930) von Robert Hunter Middleton

Film:
 Tempo (1996), österreichischer Spielfilm
 Tempo (2003), kanadischer Independent-Thriller

Musik:
 Tempo (Band), Berliner Punkband 
 Tempo (Label), ehemaliges deutsches Plattenlabel
 Tempo Records (UK), ehemaliges britisches Jazz-Label
 Musikboxen der Marke Rock-Ola, siehe Liste der Rock-Ola Musikboxen #Jukeboxen für Vinylplatten 7"

Publikationen:
 Tempo (Indonesien), indonesische Wochenzeitschrift
 Tempo (Mosambik), mosambikanische Zeitschrift
 Tempo (Mailand), italienische Zeitschrift
 Tempo (Musikzeitschrift), britische Fachzeitschrift, spezialisiert auf Musik des 20. Jahrhunderts und zeitgenössische Musik 
 Tempo (Weimar), Zeitschrift in der Weimarer Republik („Das Magazin für Fortschritt und Kultur“)
 Tempo (Zeitschrift), deutsche Lifestyle-Zeitschrift, erschienen 1986–1996
 Tempo (Zeitung), Tageszeitung in der Weimarer Republik

Theater:
 Tempo (Drama) (Temp), Theaterstück von Nikolai Fjodorowitsch Pogodin (1929)

Verkehr:
 Tempo (Schiff, 1929), Fahrgastschiff in Berlin
 Vidal & Sohn Tempo-Werk, ehemaliger deutscher, vor allem durch dreirädrige Nutzfahrzeuge bekannter Fahrzeughersteller
 Bajaj Tempo, indischer Hersteller von Autorikschas und Nutzfahrzeugen, heute Force Motors
 Ford Tempo, Ford-Mittelklassebaureihe von 1984–1994
 Optare Tempo, Niederflur-Linienbus der Optare Group (UK) 

Wirtschaft:
 DDR-Marke für kurzgarende Hülsenfrüchte, siehe Markennamen und Produkte in der DDR#T
 Tempo (Brauerei), israelische Bierbrauerei

Tempo ist der Familienname folgender Personen:
 Nino Tempo (* 1937), US-amerikanischer Pop- und Jazzmusiker
 Svetozar Vukmanović-Tempo (1912–2000), jugoslawischer Politiker

TEMPO steht als Abkürzung für:
 in der Wetterbeobachtung ein Trend bei METAR-Meldungen, siehe METAR #Trend
 2,2,6,6-Tetramethylpiperidinyloxyl, in der Chemie eine unter Normalbedingungen stabile Radikalverbindung

Siehe auch:
 A tempo (Begriffsklärung)
 Tempus

Abkürzung